Tarrafal bezeichnet in Kap Verde:

Tarrafal, Stadt auf der Insel Santiago
 Tarrafal (Concelho),  Gemeinde (Concelho) auf der Insel Santiago
Tarrafal de São Nicolau, Stadt auf der Insel São Nicolau
Tarrafal de Monte Trigo, Ort auf der Insel Santo Antão
 Tarrafal Ortsteil der Stadt Ribeira Grande auf der Insel Santo Antão